74P kan syfta på:

 74P/Smirnova-Chernykh - en periodiskt återkommande komet.
 74P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-13